Ložnice su naselje Općine Rogoznica u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalaze se oko 8 kilometara sjeveroistočno od Rogoznice.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 22 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Rogoznica